Watch the Throne — совместный альбом Канье Уэста и Jay-Z. Выпущен 8 августа 2011 года эксклюзивно для iTunes Store, также последовал выход CD-версии 12 августа. С альбома выпущено 7 синглов — «H•A•M», «Otis», «Lift Off», «Niggas in Paris» «Why I Love You», «Gotta Have It» и «No Church in the Wild». Альбом получил в целом положительные отзывы критиков. Сайт Metacritic, на основании 39 рецензий, поставил альбому оценку 75/100. Альбом занял лидирующие строчки в музыкальных чартах 23 стран мира одновременно, дебютировал на первой строке Billboard 200, продавшись в первую неделю количеством 436 000 копий, таким образом альбом в то же время занял лидирующие позиции в 8 категориях чарта Billboard. Альбом поставил рекорд по продажам за всю историю существования iTunes Store — за неделю он разошёлся тиражом в 290 000 копий, побив предыдущий рекорд, поставленный группой Coldplay в 2008 году своей пластинкой Viva la Vida or Death and All His Friends. Совместка была номинирована на 39-ю церемонию премии American Music Awards 2011 года в номинации «Лучший рэп/хип-хоп альбом» и на 54-ю церемонию премии «Грэмми 2012» в номинации «Лучший рэп-альбом». В сентябре 2011 года пластинка получила статус платиновой.

 Watch the Throne стал 12-м для Jay-Z альбомом на первом месте американского хит-парада Billboard 200. Это рекорд среди всех сольных исполнителей и второе место в истории после The Beatles, у которых 19 альбомов поднимались на первое место в США.
 Радиостанция Next FM посвятила целый уикэнд (27-28 августа) на прокручивание в прямом эфире всех треков с альбома. Релиз альбома в России состоялся 29 августа.
28 августа 2011 года группа выступила на церемонии награждения MTV VMA, исполнив свой хит Otis. Это был сюрприз, приготовленный заранее MTV. Выступление было полно различных спецэффектов, включая огненные взрывы на сцене.

Предыстория 
Совместная работа Jay-Z и Канье Уэста берёт начало в 2000 году, когда Канье занимался продюсированием трека «This Can’t Be Life». Вехой в сотрудничестве рэперов стал альбом Jay-Z «The Blueprint», получивший своё фирменное соул-звучание благодаря Уэсту. Сиквел этой культовой пластинки, «The Blueprint 2: The Gift & The Curse» включал в себя композицию «Bounce», в которой звучит куплет Канье Уэста, ставший началом сольной карьеры этого артиста. В период 2009—2010 Канье снова сблизился со своим наставником, получают широкую известность их совместные треки «Swagga Like Us», «Run This Town», «Monster», и вскоре становится известно о записи совместного EP из 5 треков. Позже работа захватывает участников, и записанный ими материал перерастает в полноценный альбом, о чём Уэст сообщает в октябре 2010 года.

Список композиций 

* (со.) — Сопродюсер
* (доп.) — Дополнительный продакшн

Синглы

H.A.M. 
Первым синглом с альбома стала спродюсированная Канье Уэстом и Лексом Люгером композиция «H.A.M.», которая стала доступна к скачиванию через iTunes 11 января 2011 года. Трек был тепло встречен критиками (хвалившими Уэста за смелое музыкальное решение трека, созвучное его предыдущей работе — альбому «My Beautiful Dark Twisted Fantasy»<ref>{{cite web |url=http://www.spin.com/articles/hear-it-kanye-and-jay-z-leak-first-collabo-song |last=O'Donnell |first=Kevin |title=HEAR IT: Kanye and Jay-Z Leak First Collabo Song |work=Spin |date=2011-01-11 |archiveurl=https://www.webcitation.org/6AAQOBvyd?url=http://www.spin.com/articles/hear-it-kanye-and-jay-z-leak-first-collabo-song |archivedate=2012-08-24 }}</ref>). Количество загрузок достигло отметки в 125 тысяч.

 Otis 
20 июля 2011 года новый сингл, Otis, попал в эфир нью-йоркской радиостанции Funkmaster Flex’s Hot 97 и вскоре попал в Интернет. Композиция получила восторженные критические отзывы и стала хитом. 11 августа вышел в её поддержку вышел клип, поставленный Спайком Джонсом. Незамысловатое, но очень дорогостоящее видео, всё содержание которого сводится к тому, что оба рэпера ломают, а потом ездят на разбитом Maybach 57, также стало невероятно популярным. Песня была номинирована на премию «Грэмми 2012» в категории «Лучшая рэп-песня» (проиграв композиции «All of the Lights», также принадлежащей Уэсту) и выиграла в номинации «Лучшее рэп-исполнение».

 Lift Off 
23 августа состоялся релиз на радио нового сингла, озаглавленного «Lift Off» и исполненного совместно с Бейонсе Ноулз. Композиции удалось добиться определённого успеха в Интернет-пространстве, но в чарт Billboard Hot 100 ей попасть не удалось. Не последовало и однозначной оценки от критиков. Jay-Z заявил о возможности выхода клипа на эту песню.

 Niggas in Paris 
Релиз самого успешного сингла с альбома «Watch the Throne» состоялся 13 сентября 2011 года. По состоянию на февраль 2012 года только в США продано более 2 миллионов его цифровых копий, мнения критиков оказались однозначно положительными, но сильнее всего успех данной композиции обнаруживается во время концертного тура Jay-Z и Канье Уэста. 29 октября 2011 года во время концерта в Атланте хит был исполнен три раза подряд, затем количество исполнений на бис стало увеличиваться от города к городу. 1 июня 2012 года был установлен новый рекорд: во время концерта в Париже песня прозвучала со сцены 11 раз. Вышедший в свет 9 февраля 2012 года официальный клип также был создан на основе концертного выступления, правда, с форсированным применением стробоскопа, эффектом калейдоскопа и зеркала, вспыхивающими титрами и видеовставками с изображением пантер и Собора Парижской Богоматери. Кроме того, как и в самой песне, используется фрагмент фильма «Лезвия славы: Звездуны на льду». Песня получила награду от «Грэмми 2013» в номинации «Лучшая рэп-песня».

 Why I Love You 
Следующий сингл вышел в радиоэфир в тот же день, что и «Niggaz in Paris». Построенная на основе трека «I <3 U So» французской хаус-группы Cassius'' и повествующая о развале лейбла Roc-a-Fella records, песня была тепло встречена критиками, которые в особенности отмечали удачное исполнение припева Mr Hudson’ом.

Gotta Have It 
Следующий сингл увидел свет 6 декабря 2011 года. Им стал спродюсированный совместно с дуэтом The Neptunes и выстроенный на семплах из Джеймса Брауна «Gotta Have It».

No Church in the Wild 
Последним синглом, вышедшим 20 марта 2012 года, стал первый трек альбома — «No Church in the Wild», исполненный совместно с The-Dream и Фрэнком Оушеном, участником группы Odd Future. Композиция нашла восторженные отзывы критиков, отмечавших прежде всего припев Оушена и кинематографичное звучание. Благодаря последней особенности песне удалось засветиться в трейлере и саундтреке фильма «Код доступа „Кейптаун“» и трейлере новой версии «Великого Гэтсби». Официальный клип был снят режиссёром Ромейном Гаврасом и вышел 29 мая 2012 года. Ни один из исполнителей песни не был задействован в съёмках. Видео содержит в себе сцены уличных боёв, на которые безмолвно взирают мраморные статуи. В финале перед бунтовщиками неожиданно появляется слон. Съёмки клипа велись в Праге. Песня одержала победу на 55-й церемонии премии «Грэмми 2013» в номинации «Лучшее совместное рэп-исполнение».

Чарты и сертификаты

Альбом

Синглы

Сертификаты

Годовые чарты

Даты выпуска

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы Канье Уэста
Альбомы Jay-Z
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы Roc Nation
Альбомы Roc-A-Fella Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Symbolyc One
Альбомы, спродюсированные Southside